Loma Alta kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma Alta, Tantoyuca, 
 Loma Alta, Isla, 
 Loma Alta, Nuevo León, 
 Loma Alta, Temoaya, 
 Loma Alta, Tierra Blanca, 
 Loma Alta, Santa María Chilchotla, 
 Loma Alta, Tapalpa, 
 Loma Alta, San Lucas Ojitlán, 
 Loma Alta, Ayahualulco, 
 Loma Alta, Puebla, 
 Loma Alta, Mazatlán Villa de Flores, 
 Loma Alta, Juchique de Ferrer, 
 Loma Alta, Santa María Teopoxco, 
 Loma Alta, San Ignacio Cerro Gordo, 
 Loma Alta, Carrillo Puerto,